Álcali puede referirse a:

 La sustancia química con propiedades alcalinas.
 El nombre común de la planta Salsola soda.            
 una sustancia ya sea química o física con un PH  mayor que 7
 Son óxidos, hidróxidos y carbonatos de los metales alcalinos.